Noam Chomsky (né en 1928), linguiste et militant américain
 Carol Chomsky (1930-2008), linguiste et pédagogue américaine
 Aviva Chomsky (née en 1957), historienne américaine et fille du premier
 Marvin J. Chomsky (1929-2022), réalisateur et producteur américain, cousin du premier

Voir aussi 
 
Patronyme juif